Rodríguez Hernández puede referirse a:

Personas 

 Antonio Rodríguez Hernández, escultor español más conocido como Julio Antonio.
 Armando Rodríguez Hernández, árbitro cubano de béisbol.
 Francisco José Rodríguez Hernández, futbolista español.
 Jesús Rodríguez Hernández, político mexicano.
 Juan Antonio Rodríguez Hernández, pintor español.